N42 peut faire référence à :
 Autres affections de la prostate, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Pandora (N42), un sous-marin de la Royal Navy ;
 ligne de bus Noctilien N42 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres